Леонтий Павлович Шевцов (род. 14 марта 1946, Северо-Казахстанская область, Казахская ССР) — российский военачальник, генерал-полковник (1995).

Ранние годы и военное образование 
Родился 14 марта 1946 года в посёлке Степной Октябрьского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР в семье рабочего. Русский. Окончил среднюю школу в 1964 году.

На военной службе с 1964 года. В 1968 году с отличием окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина. В 1977 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1990 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова.

Военная служба 
С 1968 года проходил службу в Группе советских войск в Германии: командир разведывательного взвода, командир танкового взвода, командир разведывательной роты танкового полка гвардейской мотострелковой дивизии. С 1973 по 1974 год — командир роты и начальник штаба мотострелкового батальона в Забайкальском военном округе. С 1977 года служил в Дальневосточном военном округе: начальник штаба полка, с 1978 года — командир полка, с 1982 года — начальник штаба дивизии, с 1985 года — командир дивизии.

С июля 1990 года — начальник штаба 8-й гвардейской общевойсковой ордена Ленина армии в Западной группе войск (Германия).

С февраля 1992 года — командующий 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армией в Западной группе войск. С 1993 по 1995 год заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил, с 1995 по 1997 год первый заместитель начальника Главного оперативного управления.

Активный участник первой чеченской войны, в декабре 1994 — апреле 1995 года — начальник штаба Объединённой группировки войск в Чеченской Республике.

С октября 1995 года — начальник оперативной группы Министерства обороны России, заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе по (SFOR) по Российскому контингенту войск в Боснии и Герцеговине, с декабря 1995 года — представитель Российской Федерации в главном командовании ОВС НАТО в Европе (Брюссель).

24 июля 1997 года назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации — Главнокомандующим Внутренними войсками МВД. Одновременно с июня 1998 года — начальник оперативного штаба МВД на Северном Кавказе. Оперативный штаб был создан после того, как президент России возложил на МВД координацию по взаимодействию силовых структур в обеспечении безопасности на Северном Кавказе. В оперативное подчинение штаба перешли подразделения Северо-Кавказского военного округа, ФПС и ФСБ.

С 12 апреля 1999 года — главный инспектор-координатор Главного командования Внутренних войск МВД России.

С 2007 года в отставке. Затем советник директора Росгвардии.

Личная жизнь и общественная деятельность 
Состоит в браке с Аллой Петровной Шевцовой (украинка, уроженка г. Кривой Рог), имеет сына.

Работал старшим научным сотрудником в Центре оперативно-тактических исследований Главного командования Внутренних войск МВД. Является председателем президиума общероссийской общественной организации «Союз социальной справедливости России».

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
 Орден «За военные заслуги»
 Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени (1990)
 Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1975)
 Медали
 Заслуженный военный специалист Российской Федерации
 трижды награждался именным оружием (приказами МВД, МО и ФСБ)
 Орден «Легион почёта» (США)

Воинские звания 
 подполковник (декабрь 1980)
 полковник (21.02.1985)
 генерал-майор (29.10.1987)
 генерал-лейтенант (7.07.1992)
 генерал-полковник (9.02.1995)

Ссылки 
 Крутой вираж генерала Шевцова
 Биография на сайте РусПортал
 Биография на сайте Гранкин.ру
 Биография на сайте Биография.ру

Литература 
 Штутман С. М. Внутренние войска: история в лицах. — М.: ГАЗОйл пресс, 2015.
 // Воинское братство. — 2011, март-апрель. — С. 120.

Курсанты-ленинцы
Выпускники Ташкентского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Руководители внутренних войск
Члены КПСС
Участники Первой чеченской войны